Jasenovac es pot referir a:

 Camp de concentració de Jasenovac, camp d'extermini croat durant la Segona Guerra Mundial
 Jasenovac (Croàcia), municipi de Croàcia
 Jasenovac (Kneževi Vinogradi), poble del municipi de Kneževi Vinogradi a Baranja, Croàcia